Clarendon steht für:

Geographische Objekte in:

Jamaika:
 Clarendon Parish, Verwaltungsbezirk

Australien:
 Clarendon (South Australia)
 Clarendon (Tasmanien)

Kanada:
 Clarendon (Ontario)
 Clarendon (Québec)

Neuseeland:
 Clarendon (Neuseeland)

Vereinigte Staaten:
 Clarendon (Arkansas)
 Clarendon (Michigan)
 Clarendon (New York)
 Clarendon (North Carolina)
 Clarendon (Pennsylvania)
 Clarendon (Texas)
 Clarendon (Vermont)
 Clarendon (Virginia)
 Clarendon Hills, Gegend in Illinois

Baulichkeiten:
 Clarendon Building, Verwaltungsgebäude in Oxford, Vereinigtes Königreich
 Clarendon Palace, Jagdschloss in Wiltshire, England
 Clarendon School, in Arlington, Virginia

Sonstiges:
 Clarendon (Schriftart), eine Schriftart
 Clarendon Press, ein britischer Verlag
 Clarendon Laboratory, ein Institut der britischen Universität Oxford
 Clarendon Films, ein früheres Filmstudio
 Clarendon Motor Car & Bicycle Co. Ltd., britischer Hersteller von Fahrzeugen

Clarendon ist der Familienname folgender Personen:
 Layshia Clarendon (* 1991), US-amerikanische Basketballspielerin

Siehe auch:
 Earl of Clarendon